Dieser Artikel behandelt die ecuadorianische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada. Ecuador nahm zum ersten Mal an der Endrunde teil und für die Ecuadorianerinnen war es die erste Teilnahme überhaupt an einem interkontinentalen Turnier. Ecuador qualifizierte sich als letzte Mannschaft durch ein Tor in der letzten Minute des letzten Qualifikationsspiels. Damit profitierte die Mannschaft von der Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften.

Qualifikation 
Für Ecuador ging der Weg nach Kanada zunächst über die Sudamericano Femenino 2014 in Ecuador, an der alle CONMEBOL-Mitglieder ohne vorherige Qualifikation teilnahmen. Diese wurde über zwei Gruppenphasen gespielt. In der ersten trafen je fünf Mannschaften aufeinander, wovon sich die jeweils beiden Besten für die 2. Runde qualifizierten.

Erste Runde 

|}

Zweite Runde 

|}

Während sich Brasilien und Kolumbien direkt für die WM qualifizierten, musste Ecuador als Gruppendritter noch gegen den Vierten der CONCACAF-Qualifikation antreten.

Playoff CONMEBOL/CONCACAF 

Insgesamt setzte Trainerin Vanessa Arauz 20 Spielerinnen ein, von denen nur Lorena Aguilar, Shirley Berrúz, Ligia Moreira, Ingrid Rodríguez, Ámbar Torres und Erika Vásquez in allen neun Spielen zum Einsatz kamen. Mónica Quinteros, die das entscheidende Tor im letzten Spiel gegen Trinidad und Tobago erzielte, kam nur in den Playoff-Spielen zum Einsatz. Beste Torschützin mit drei Toren war Giannina Lattanzio.

Das Playoff-Rückspiel in Port of Spain war das 50. Spiel Ecuadors und erste Spiel der Ecuadorianerinnen außerhalb des südamerikanischen Festlandes.

Durch die erfolgreiche WM-Qualifikation konnten sich die Ecuadorianerinnen im Dezember 2014 in der FIFA-Weltrangliste auf ihre bisher beste Platzierung, Rang 46 verbessern.

Vorbereitung 

Am 5. und 7. Februar fanden in Mexiko-Stadt Testspiele gegen Mexiko statt. Das erste Spiel war das erste Spiel der Ecuadorianerinnen in Mittelamerika, sie verloren es mit 0:1. Das zweite wurde mit 0:2 verloren. Am 11. April spielte Ecuador in Tulcán gegen Kolumbien und verlor mit 1:4. Am 14. spielten beide in San Juan de Pasto (Kolumbien) erneut gegeneinander und Ecuador verlor mit 1:2.

Die Mannschaft

Aufgebot 
Am 24. April 2015 wurde ein vorläufiger Kader benannt. Der endgültige Kader von 23 Spielerinnen (davon drei Torhüterinnen) musste dem FIFA-Generalsekretariat zwar spätestens zehn Werktage vor dem Eröffnungsspiel mitgeteilt werden.

Nicht berücksichtigte Spielerinnen

Spiele bei der Weltmeisterschaft 

Bei der Auslosung der Gruppen war Ecuador nicht gesetzt und wurde der Gruppe mit Titelverteidiger Japan „zugelost“. Weitere Gegner sind die ebenfalls zum ersten Mal qualifizierten Mannschaften aus Kamerun und der Schweiz. Bisher hat keine Mannschaft dieser Gruppe gegen eine der anderen Mannschaften gespielt.

Gemäß den Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vor der WM, war dies die schwächste Gruppe: Titelverteidiger Japan lag zwar auf Platz 4, Ecuador aber nur auf Platz 48, die Schweiz immerhin auf Platz 19, aber Kamerun auch nur auf Platz 53; Gruppenschnitt = 31. Zudem war es die einzige Gruppe mit drei Neulingen, was es zuvor noch nie gab.

Ecuador startete mit einem 0:6 im ersten Spiel gegen körperlich überlegene Kamerunerinnen, der höchsten Niederlage eines WM-Neulings im ersten Spiel gegen einen anderen WM-Neuling. Im zweiten Spiel gegen ebenfalls körperlich überlegene Schweizerinnen halfen sie – insbesondere Angie Ponce mit zwei Eigentoren – kräftig mit, dass die Niederlage mit 1:10 noch deutlicher ausfiel. Allerdings gelang Ponce auch das einzige Tor für die Ecuadorianerinnen durch einen verwandelten Strafstoß. Im dritten Spiel gegen den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Titelverteidiger zogen sie sich dagegen mit 0:1 achtbar aus der Affäre. Aber wieder war es Ponce die dabei mithalf. Die FIFA wertete aber Yūki Ōgimi als Torschützin. Hier waren aber die körperlichen Unterschiede geringer. Ecuador schied damit mit drei Niederlagen nach der Vorrunde aus.

Besonderheiten 
Mit der 26-jährigen Vanessa Arauz stellte Ecuador die jüngste Trainerin, die jemals eine Mannschaft bei einer WM der Frauen trainiert hatte.

Siehe auch 
Ecuadorianische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften

Weblinks 
 conmebol.com: Copa América Femenina

Einzelnachweise 

Ecuador
2015